Актобе́ ( — белый холм) — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан 
 Актобе — город, административный центр области.

 Актобе (бывшее Любицкое) — упраздненный аул в Жаркаинском районе Акмолинской области.

 Актобе — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Актобе — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Актобе — село в Талгарском районе Алматинской области.

 Актобе — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

 Актобе — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Актобе — аул в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Актобе — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Актобе — село в Шуском районе Жамбылской области.

 Актобе — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Актобе — село в Шетском районе Карагандинской области.

 Актобе — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.

 Актобе — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Актобе — село в Отырарском районе Туркестанской области.

Россия 
 Актюбе — село в Володарском районе Астраханской области.

Городища 
  — средневековое городище, развалины которого обнаружены в Атырау.
 Актобе — средневековое городище, развалины которого обнаружены в 3 км к юго-западу от города Шардара Южно-Казахстанской области.
 Актобе — раннесредневековый город. Развалины Актобе расположены на территории Шуского района Жамбылской области.

Другое 
 Актобе — река в Актюбинской области.
 «Актобе» — областная газета города Актобе.
 «Актобе» — международный аэропорт города Актобе.
 Актобе — пассажирский терминал станции Актобе, единственный вокзал города.
 «Актобе» — футбольный клуб из города Актобе.
 «Актобе» — мини-футбольный клуб из города Актобе.
 «Актобе» — хоккейный клуб из города Актобе.
 «Актобе Сити» — футбольный клуб из города Актобе.